Guillermo Sotelo (1991) – calciatore argentino
 Gustavo Sotelo (1968) – calciatore paraguaiano

Pagine correlate 
 Calvo Sotelo